Palmillas bezeichnet:

 Palmillas (Colima), Ort im mexikanischen Bundesstaat Colima
 Palmillas (Guanajuato), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato
 Palmillas (Guerrero), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
 Palmillas (San Felipe del Progreso), Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 Palmillas (Texcaltitlán), Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 Palmillas (Toluca), Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 Palmillas (San Matías Tlalancaleca), Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Palmillas (Tlacotepec de Benito Juárez), Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Palmillas (Querétaro), Ort im mexikanischen Bundesstaat Querétaro
 Palmillas (Tamaulipas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas
 Palmillas (Veracruz), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Palmillas (Zacatecas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas
 Municipio Palmillas, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas